Анн Фонтен (; род. 15 июля 1959, Люксембург) — французская актриса театра и кино, кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Анн Фонтен родилась 15 июля 1959 года в Люксембурге. Её имя при рождении — Анн Сибертен-Блан. Часть детства Анн прошла в столице Португалии Лиссабоне, где работал её отец, профессор, композитор и органист Антуан Сибертен-Блан (Antoine Sibertin-Blanc). Впоследствии переехала в Париж, где обучалась танцам.

В 1980 году Робер Оссейн пригласил Анн Фонтен в театральную постановку «Горбун из Нотр-Дама» по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Как актриса в кино дебютировала в эротической мелодраме «Нежные кузины» () в 1980 году. Затем снималась преимущественно в телефильмах и сериалах.

Первый фильм в качестве режиссёра и сценариста — «Любовные истории заканчиваются плохо… как правило» (). Это также её первый совместный фильм с мужем, кинопродюсером Филиппом Каркассоном. В следующем фильме, «Августин», снялся её брат, Жан-Кретьен Сибертен-Блан (Jean-Chrétien Sibertin-Blanc). Также он играл в фильмах «Августин, король кунг-фу» и «Новый шанс». Первый международный успех Фонтен принёс фильм «Сухая чистка», получивший приз за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале. Затем последовали фильмы «Натали» с Жераром Депардьё, Фанни Ардан и Эммануэль Беар в главных ролях и «Коко до Шанель» с Одри Тоту, получивший три номинации на премию BAFTA и шесть — на «Сезар».

В 2013 году Анн Фонтен сняла свой первый англоязычный фильм «Тайное влечение». В прокате он шёл под названиями «Two Mothers», «Perfect Mothers», «Adore», «Adoration». В главных ролях в нём снялись Наоми Уотс и Робин Райт. Фильм не имел успеха, кассовые сборы составили 300 тысяч долларов, рейтинг «Rotten Tomatoes» — 31 %.

Осенью 2014 года на Международном кинофестивале в Торонто состоялась премьера фильма Анн Фонтен «Джемма Бовери» (или «Другая Бовари») по мотивам романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари». В главных ролях снялись Джемма Артертон и Фабрис Лукини.

Фильмография

Актёрские работы

Режиссёрские работы

Сценарные работы

Премии и номинации

Премии 
 1993 приз Жана Виго за фильм «Любовные истории заканчиваются плохо... как правило»
 1997 приз Венецианского кинофестиваля за фильм «Сухая чистка»

Номинации 
 1998 Сезар за фильм «Сухая чистка»
 2006 Сезар за фильм «В его руках»
 2010 Сезар за фильм «Коко до Шанель»
 2009 Премия Европейской киноакадемии за фильм «Коко до Шанель»

Примечания

Ссылки 

Женщины-режиссёры Франции